Hendrik Constantijn Cras, Nederlandse rechtsfilosoof en hoogleraar
 Cras (Isère), een Franse gemeente in het departement Isère
 Cras (Lot), een Franse gemeente in het departement Lot
 Cras-sur-Reyssouze, een Franse gemeente in het departement Ain
 Jean Cras, een Franse componist, marineofficier en uitvinder
 Steff Cras, Belgisch wielrenner